East Watertown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Watertown (Massachusetts), im Middlesex County
 East Watertown (New York), im Jefferson County